Machaín ist der Familienname folgender Personen:

 Facundo Machaín (1845–1877), paraguayischer Politiker
 Gustavo Machaín (* 1965), uruguayischer Fußballspieler und Trainer